Тиомерсал, широко известный в США как thimerosal, — ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства.
Фармацевтическая корпорация Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят. Он используется в качестве консерванта в вакцинах, препаратах иммуноглобулина, кожных тестах на антигены, противоядиях, офтальмологических и назальных препаратах, а также в чернилах для татуировки. Несмотря на научный консенсус о том, что опасения по поводу его безопасности необоснованны, использование тиомерсала в качестве консерванта в вакцинах было поставлено под сомнение противниками вакцинации, что привело к его постепенному исключению из обычных детских вакцин в Соединённых Штатах и Европейском союзе.

История 
Тиомерсал был синтезирован одним из пионеров органической химии, , в Университете Мерилэнда и запатентован в 1927 году.
Фармацевтическая компания Eli Lilly and Company торговала им под коммерческим названием «Мертиолят», зарегистрированным в 1929 году. Тиомерсал получил распространение в фармакологии благодаря своим антисептическим, бактерицидным и фунгицидным свойствам.

Концентрация 
В большинстве используемых в России вакцин тиомерсал содержится в концентрации 1:10000. Таким образом, в одной прививочной дозе (0,5 мл) содержится 50 мкг тиомерсала (из расчёта 0,5 мл = 500 мг, 1/10000 = 50 мкг). Например, в российских «АКДС», «АДС» и «АДС-М» фармпроизводителя ФГУП "НПО «Микроген», концентрация мертиолята составляет порядка 100 мкг в 1 мл ампуле (2 дозы). В пище ртуть содержится в дозах иногда больших, чем в вакцинах: в консервированном тунце — 165 мкг/кг, в жареном палтусе — 70 мкг/кг, в варёной лососине и креветках — 27 мкг/кг. Согласно данным ВОЗ, в среднем за сутки с пищей мы получаем 2,4 мкг этого элемента.

Биотрансформация 
При попадании в организм мертиолят распадается на этилртуть и тиосалицилат. Период полувыведения соединений ртути в крови после прививки у новорожденных 3.7 дней. Через 30 дней количество соединений ртути в крови возвращаются на уровень до вакцинации. Быстрое выведение этилртути, которая входит в состав тиомерсала, подтверждается результатами всех проанализированных исследований, включая даже те, где в группу обследуемых были включены младенцы со сниженным весом. Результаты исследований показали, что отказ от вакцин, содержащих тиомерсал, не повлиял на частоту случаев аутизма, который выдвигался в качестве довода некоторыми сторонниками применения вакцин, не содержащих тиомерсал .

Физические свойства 
Белый с лёгким кремовым оттенком микрокристаллический порошок с характерным запахом, растворим в воде, слабо растворим в спирте, практически нерастворим в эфире.

Изготовление 
Тиомерсал получают реакцией о-тиосалицилата натрия с этилмеркурхлоридом.

См. также 
 «Лжепророки аутизма» — книга-расследование по поводу предполагающейся связи мертиолята с аутизмом.

Примечание 

Ртутьорганические соединения
Тиолы
Антисептики и дезинфицирующие средства
Ароматические элементоорганические соединения